Мэри Джо Кэтлетт (; род. 2 сентября 1938, Денвер) — американская актриса.

Биография 
Кэтлетт родилась в Денвере, штат Колорадо, в семье Корнелии и Роберта Джо Кэтлеттов. Кэтлетт появилась в нескольких эпизодах сериала «МЭШ». В настоящее время она озвучивает миссис Пафф в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны», так же как и в одноимённом фильме. Имела небольшую роль в сериале «Завод американской мечты». Также Кэтлетт появилась в таких фильмах, как «Мамочка-маньячка», «Запасные игроки», «Бетховен 5».

Фильмография

Примечания

Ссылки